Vogelsbach ist ein Gewässername:

 Hinterer Vogelsbach, rechter Zufluss des Benzweiler Bachs (zum Simmerbach) auf der Ortsgemeindegrenze von Liebshausen zu Benzweiler, beide im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Vogelsbach (Aalenbach), linker Zufluss des Aalenbachs nach Kleinaltdorf, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Vogelsbach, Oberlauf oder Zufluss des Allenbachs, (zur Oster) am Industriegebiet Vogelsbach, Wiebelskirchen, Stadt Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Vogelsbach (Benzweiler Bach) – siehe oben → Hinterer Vogelsbach
 Vogelsbach (Körzendorfer Bach), rechter Zufluss des Körzendorfer Bachs (rechter Oberlauf des Ailsbachs) bei Hundshof, Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Vogelsbach (Manzenbach), rechter Zufluss des Manzenbachs (zum Schwollbach) auf dem Standortübungsplatz um den Fischerhof, Gemeinde Niederbrombach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Vogelsbach (Reitwegbach), linker Zufluss des Reitwegbachs (zum Deilbach) bei Langenberg (Rheinland), Stadt Velbert, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Vogelsbach (Weil), rechter Zufluss der Weil vor Lützendorf, Marktflecken Weilmünster, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Siehe auch:
 Vogelbach